Omer kan syfta på:

 Omer (mått) – ett antikt rymdmått använt vid templet i Jerusalem
 Sefirat omer – ett judiskt begrepp för offergåva och perioden efter gåvan
 Omer (biskop i Ribe) - en biskop i Ribe Stift 1178 – 1204
 Ahmed Berhan – en svensk ståuppkomiker

Geografi

USA 

 Omer (ort), Michigan, Arenac County, 

Robotskapade USAförgreningar